Terytorium Ukrainy w I rzędzie dzieli się na 24 obwody (ukr. область, trans. obłast), miasta wydzielone (Kijów i Sewastopol) oraz republikę autonomiczną (Republikę Autonomiczną Krymu).

Do 2020 w II rzędzie Ukraina dzieliła się na 490 rejonów (ukr. pайон – rajon) i 185 miast wydzielonych z rejonów (ukr. місто обласного значення  – misto obłasnoho znaczennia). W marcu 2014 roku Rosja dokonała aneksji Sewastopola i Republiki Autonomicznej Krymu; na arenie międzynarodowej uznawane są za część Ukrainy. Rejony dzieliły się na rady: wiejskie (dwóch typów: селищна рада – sełyszczna rada i сільська рада – silśka rada), dzielnicowe i miejskie.

Na podstawie ustawy z 5 lutego 2015 roku nr 157-VIII, oraz wcześniejszej, nr 280/97 z 21 maja 1997, w 2015 rozpoczęto na Ukrainie tworzenie nowych bazowych jednostek podziału administracyjnego, nazywanych wspólnotami terytorialnymi (територіальна громада), lub zjednoczonymi wspólnotami terytorialnymi (oб'єднана територіальна громада, ОТГ).

12 czerwca 2020 rząd Ukrainy na podstawie ustawy 562-IX ustalił administracyjne centra wspólnot, oraz ich granice. W tym dniu liczba utworzonych wspólnot wynosiła 1470.

17 lipca 2020 Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła zmiany w podziale administracyjnym Ukrainy na rejony (zmiany na obszarze Autonomicznej Republiki Krymu zostały bezterminowo zawieszone). Utworzono 126 nowych rejonów, które zastąpiły 476 dotychczasowych rejonów i 174 miasta wydzielone (na obszarze Autonomicznej Republiki Krymu zachowany został dotychczasowy podział na 14 rejonów i 11 miast wydzielonych). Po tej zmianie podział administracyjny drugiego rzędu Ukrainy obejmuje 140 rejonów i 11 miast wydzielonych.

Spis obwodów

Przypisy